

Sigle 
 Pairwise Transient Key – chiave calcolata nel secondo e terzo passaggio del four way handsake dell'autenticazione nel WPA Wi-Fi Protected Access) chiamato anche WPA-PSK
Phototherapeutic keratectomy (cheratectomia fototeraupetica, tecnica di chirurgia refrattiva)

Codici 
 PTK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Oakland-Pontiac, Pontiac (Michigan), Stati Uniti